Cajigal – comune del Venezuela
 12359 Cajigal – asteroide della fascia principale

Persone 

 Jenaro Vicente Estrada Cajigal – politico messicano
 Juan Manuel Cajigal – capitano generale spagnolo
 Francisco Cajigal de la Vega – militare spagnolo e governatore di Cuba